Bănești ist der Name mehrerer Orte:

 in Rumänien:
 Bănești (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Bănești (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Bănești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Bănești (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Bănești (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Bănești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

 in der Republik Moldau
 Bănești (Telenești), Gemeinde im Rajon Telenești